Привлака може бити:

 Привлака (Задарска жупанија), насељено мјесто и општина у Задарској жупанији, Далмација, Република Хрватска
 Привлака (Вуковарско-сремска жупанија), насељено мјесто и општина у Вуковарско-сремској жупанији, Западни Срем, Република Хрватска